Розенштра́ух — фамилия. Известные носители:
 Розенштраух, Иоганн-Амвросий (1768—1835) — московский купец родом из Пруссии, лютеранский пастор, автор мемуаров; отец Вильгельма (Василия) Розенштрауха. 
 Розенштраух, Василий Иванович (1793—1870) — московский купец и общественный деятель, консул Пруссии в Москве. 
 Розенштраух, Георгий Эрнестович (более известен как Юрий Кольцов; 1909—1970) — советский актёр, Народный артист РСФСР.